Эластичность (от  – «упругий» с  – «гоню»):

 Физическое понятие: то же, что и упругость (обычно используется для характеристики полимеров).
 Эластичность (экономика) — экономическое понятие, обозначающее меру чувствительности одной переменной к изменению другой.